Красилів:
 Красилів — місто в Україні, Хмельницька область
 Красилів — станція Південно-Західної залізниці
 ФК «Красилів» — футбольний клуб

Див. також 
 Красилівка
 Красилов